Adhemar Canavesi, calciatore uruguaiano
 Jorge Hugo Canavesi, allenatore di pallacanestro argentino
 Matteo Canavesi, cestista italiano
 Severino Canavesi, ciclista italiano (1911-1990)